La stazione di Giugliano è una stazione della linea metropolitana regionale Napoli-Giugliano-Aversa (detta anche linea Arcobaleno) gestita dall'Ente Autonomo Volturno, entrata in uso il 24 aprile 2009. Il colore che la contraddistingue è l'azzurro.

L'impianto è localizzato nella zona delle Colonne di Giugliano, non distante dal cosiddetto rione GESCAL, in un'area prossima a quella in cui fra il 1882 e il 1959 sorgeva la corrispondente stazione di diramazione della tranvia Napoli-Aversa/Giugliano.

La stazione è lunga circa 112 metri e all'interno sono presenti alcune installazioni artistiche. Nel 2021 è stato realizzato, sul tetto della stazione, un marales che raffigura gli occhi di Giovan Battista Basile.

Movimento 

La stazione risulta essere una delle più frequentate della linea, in quanto situata proprio al confine con i popolosi comuni di Sant'Antimo e Melito la cui stazione in costruzione dista poche centinaia di metri.

Servizi
La stazione dispone di:
  Biglietteria a sportello
  Biglietteria automatica
  Servizi igienici
  Accessibilità per portatori di handicap

Interscambi 
Nelle adiacenze della stazione sono presenti alcune fermate (tra cui anche qualche capolinea) delle linee autobus di Gepatour, ANM ed ex CTP.

  Fermata autobus
  Parcheggio di scambio

Note

Voci correlate 
 Linea Napoli-Giugliano-Aversa

Giugliano